Frauengefängnis steht für:
 eine Justizvollzugsanstalt für Frauen

Spielfilme:
 Frauengefängnis (1950), US-amerikanischer Spielfilm, Originaltitel: Caged
 Frauengefängnis (1958), französischer Spielfilm, Originaltitel: Prisons de femmes
 Frauengefängnis 3, Spielfilm von 1975
 Frauengefängnis (1976), Spielfilm von Jess Franco 
 Frauengefängnis 4 – Flucht von der Todesinsel, Spielfilm von 2007, siehe Angel of Death II

Siehe auch: